Плая-Висенте () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус. Население 38 125 человек (на 2005 год).

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Веракруса